Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 2011/12 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 2011/12 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur der ŠK Magic Liptov und der ŠK Doprastav Bratislava das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 156 der 224 gemeldeten Spieler ein, von denen 37 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Slovan Bratislava kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Dunajská Streda 18 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Jozef Straka (TJ Slávia CAISSA Čadca) mit 8,5 Punkten aus 11 Partien, Jiří Štoček (7 Statočných Košice) erreichte 8 Punkte aus 11 Partien. Mit Jakub Lehner (ŠK Modra), Otomar Pejko (7 Statočných Košice) und Petr Bažant (ŠKŠ Dubnica) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielten Lehner und Pejko je zwei Partien, Bažant eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2011), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2011; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, POL = Polen, ROU = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

7 Statočných Košice

ŠK Slovan Bratislava

ŠK PK Trenčín

TJ INBEST Dunajov

TJ Slávia CAISSA Čadca

ŠK Dunajská Streda

ŠK Magic Liptov

ŠK Doprastav Bratislava

ŠK Modra

ŠKŠ Dubnica

MŠK KdV Kežmarok

ŠK Prievidza

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Saisonübersicht bei c7c5.com (englisch)
 Saisonübersicht bei chess-results.com

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 2011
Schach 2012